Ко́стрина (, ) — село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины. Административный центр Костринской сельской общины.

Железнодорожная станция Кострино. По селу протекает река Уж.

История 
Впервые упоминание о селе относится к 1409 году при расследовании дела кражи стада свиней из села Чертеж, что в Восточной Словакии. Обвиняемый Шолтиса Ванча с группой односельчан должен был присутствовать на суде в Великом Березном. Возможно, село было основано раньше. В 1560-х в селе насчитывается 17 семей. В налоговых списках 1715 здесь насчитывается всего 11 семей.

Достопримечательности 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы XVII века (Украинская православная церковь (МП)).
 Поблизости расположен горнолыжный курорт Красия.

Ссылки 
  Учётная карточка Кострины на сайте Верховной рады Украины
 Інформація на сайті Дерев’яні Храми України

Примечания